Стру́йские (Стружские, также Струские, Струшские, Струтцкие) — русский старинный дворянский род русско-литовского или польского происхождения.

История рода 
Представители рода Струйских (Струских, Стружских) появились в России предположительно в конце XV века в княжение Ивана III, выехав из Польско-Литовского государства. Дети боярские и помещики, они издавна владели землями в Среднем Поволжье, сначала в Нижегородском уезде. Впоследствии им принадлежали Рузаевка и иные поместья в Шишкеевской округе Пензенского наместничества. В Пензенской губернии у Струйских были обширные владения в Инсарском и Саранском уездах. Также они имели домовладение в Москве и земли в Симбирской губернии.

Род Струйских был внесён в VI часть родословной книги Московской губернии, а его герб — в «Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи» (Том III. Лист 51).

Известные представители 
Моисей Федорович Струйский известен за 1550 год как нижегородский помещик.

Василий Матвеевич Струйский в 1569 году упоминается как нижегородский помещик.

Его сын Китай Васильевич Струйский («Китай Васильев сын Стружского») в 1612 году был пожалован поместьем в Нижегордском уезде.

Сын Китая — Леонтий Китаевич Струйский состоял на службе у основателя новой царской династии Михаила Федоровича Романова.

Его сын Юрий Леонтьевич Струйский, служил при дворе царя Алексея Михайловича. В 1662 году он был переведен из рейтар в прапорщики, служил в «черкасских городах», на юге в Чигирине. В 1690 году был пожалован за службу 96 рублями и поместьем в Симбирской губернии размером в 1000 четвертей. У него были дети: сыновья Иван, Тимофей, Яков, Федор, Михаил, Петр и дочь Мария. Но почти все сыновья Юрия Леонтьевича погибли в войне Петра I со шведами — под Нарвой и Нотебургом.

Остался только Яков Юрьевич Струйский. Выйдя в отставку, он женился и стал хозяйствовать в своем имении — селе Кузьмодемьянском. На исходе жизни он принял монашество. Основал в Карсунском уезде Жадовскую пустынь, где и умер.

При этом Яков Юрьевич стал отцом многочисленного семейства. Представители служилого сословия и деятельные хозяйственники, они укрепили и обогатили свои поместья.

Однако судьба их была печальной. Егор Яковлевич Струйский служил императрице Анне Иоановне. Выехав из Москвы в свое имение, он пропал без вести, видимо став, жертвой каких-то интриг во времена бироновщины. Филат и Михаил Яковлевичи Струйские были казнены в своих имениях во время пугачевского бунта.

Потомство было только у Еремея Яковлевича Струйского, военного инженера, служившего при Екатерине II. Его указом от 9 июня 1763 году императрица, отметив заслуги, пожаловала в надворные советники: «Известно и ведомо да будет каждому, что мы Еремея Струйского… за оказанную его к службе верность и прилежность в наши надворные советники в ранее сухопутного подполковника…всемилостивейше пожаловали…». Вскоре после этого Еремея Яковлевич оставил службу и обосновался в селе Рузаевка Пензенской губернии (выкупленной им в 1757 году у лейб-гвардии поручика Т. Лукина).

У Еремея Яковлевича и его жены — Просковьи Ивановны родились сын Николай и дочь Елена (у которой впоследствии было четверо детей).

Наиболее известным из Струйских стал их сын Николай Еремеевич (1749—1796), поэт-графоман, владелец провинциальной частной типографии. Его жена Александра Петровна (Озерова) изображена на известном портрете Рокотова. Его дочь Маргарита помогала ему в работе и получила известность как переводчица. Внебрачным сыном одного из его сыновей, Л. Н. Струйского, был поэт А. И. Полежаев.

Капитан Киевского гренадерского полка Евграф Николаевич Струйский участвовал в Бородинском сражении и в последующих Заграничных походах русской армии 1813—1814 годов.

Примечания

Литература 

 Анпилогов Г. Н. Нижегородские документы XVI века, (1588—1600 гг.). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — Струские: С. 92, 216, 440 (указ.).
 Балыкина М. И. Нижегородские дворяне и дети боярские XVI - XVII вв.: Процессы эволюции провинц. служил. корпорации: Дис. ... Ниж. Новгород: Нац. исслед. Нижегор. гос. ун-т, 2016. — 252 с. — Стружские: С. 52, 100, 177, 183.
 Белоусов С. В., Букреева Е. М. Ещё один портрет в галерее участников Бородинского сражения: Евграф Николаевич Струйский // Бородино в истории и культуре: Материалы Междунар. науч. конф. (Бородино, 7—10 сент. 2009 г.). — Можайск 2010. — С. 116—134.
 Белоусов С. В. Поляки в Пензенском крае в XVIII — первой половине XIX века // Wieki stare i nowe. — 2014. — T. 7 (12). — С. 83—96. — Струйские: С. 86—88.
 Васильев Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина и верноподданного. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. — 192 с.
 Рассказова Л. В. Рузаевка, усадьба Струйских // Пензенская энциклопедия: 80-летию Пензен. области посвящается. — [2-е изд., испр. и доп.]. — [Т]. 2. Н — Я. — Пенза: Обл. изд. центр, 2019. — С. 342.
 Рассказова Л. В. Струйские // Пензенская энциклопедия. — М.: Большая рос. энцикл., 2001. — С. 591.
 Рассказова Л. В. Струйские // Пензенская энциклопедия: 80-летию Пензен. области посвящается. — [2-е изд., испр. и доп.]. — [Т]. 2. Н — Я. — Пенза: Обл. изд. центр, 2019. — С. 481—482.
 Смутное время Московского государства, 1604—1613 гг. — Вып. 7: Нижегор. платежницы 7116 и 7120 гг. — М., 1910. — Струские: С. 11, 161, 162, 279 (указ.)
 Стружские (Струйские) // Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. — М., 2002. — Т. 3. — С. 338—339 (№ 414).
 Струйские // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерус. имена, прозвища и фамилии. — М.: Наука, 1974. — С. 303.
Струйские // Московское дворянство: Алф. список дворян. родов с крат. указанием важнейш. док., находящ. в родосл. делах Архива Моск. дворян. депутат. собрания. — М., 1910. — С. 426.

Ссылки 
 
Магницкая Г. Потомки рода Струйских // Проза.ру. — 2012.

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы‎